Рыкшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Рыкшино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Рыкшино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Рыкшино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Рыкшино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.